Поляко́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Полякова, Ада Александровна (урождённая Певзнер; 1920—2009) — советский химик.
 Полякова, Алла Викторовна (род. 1970) — российский политический деятель.
 
 Полякова, Валентина Валентиновна (род. 1944) — советский и российский врач-педиатр, Заслуженный врач Российской Федерации.
 Полякова, Евгения Андреевна (род. 1983) — российская легкоатлетка.
 Полякова, Екатерина Евгеньевна (род. 1987) — российская волейболистка.
 
 Полякова, Ирина Васильевна (род. 1961) — российская лыжница и биатлонистка, паралимпийская чемпионка.
 
 
 Полякова, Надежда Михайловна (1923—2007) — русская поэтесса, прозаик и переводчик.
 Полякова, Нина Семёновна (1926—2015) — советская спортсменка по академической гребле.
 Полякова, Нонна (1930—1999) — советская легкоатлетка.
 Полякова, Олимпиада Георгиевна (псевдоним Лидия Осипова; 1902—1958) — русский журналист, писатель, литературовед.
 
 Полякова, Саманта (псевдоним — Тина, Саманта; род. 1989) — латвийская певица.
 Полякова, София Викторовна (1914—1994) — советский филолог и литературовед, переводчик, византинист.
 Полякова, Тамара Эдуардовна (род. 1960) — советская велогонщица.
 Полякова, Татьяна Викторовна (настоящая фамилия Рогонова; 1959—2021) — российская писательница, сценаристка.
 Полякова, Терезия (род. 1989) — словацкая биатлонистка.
 Полякова, Яэль (род. 1977) — израильская актриса, сценарист.

Двойные фамилии 
 Полякова-Байдарова, Марина Владимировна (Марина Влади, род. 1938) — французская актриса.
 Полякова-Вшивцева, Елена (род. 1972) — эстонская биатлонистка.
 Полякова-Хвостова, Анна Александровна (1846—1904) — русская камерная певица.